Als Sintflutbrunnen werden bezeichnet:

 Nach Entwurf des Berliner Bildhauers Ferdinand Lepcke 
 Sintflutbrunnen (Bydgoszcz)
 Rosengarten_Coburg#Sintflutbrunnen
 Sintflutbrunnen Eisleben (zerstört)
 Brunnen in Berlin-Friedenau, siehe: Paul Aichele#Werk
 Brunnen in Poznań